Rahnsdorf ist der Name folgender Orte:
 Berlin-Rahnsdorf, Ortsteil von Berlin
 Rahnsdorf (Zahna-Elster), Ortsteil von Zahna-Elster im Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Ransdorf
 Rahnisdorf
 Rahmsdorf